Еразмо је мушко име и може се односити на:
 Еразма Ротердамског, писца „Похвале лудости“ који је живео крајем -{XV}- и почетком -{XVI}- века.
 Еразма Јамског, витеза из Предјамског Града који је живео у другој половини -{XV}- века.
 Еразма Охридског, хришћанског свеца са краја -{III}- века.
 Еразма Печерског, хришћанског свеца из -{XII}- века.